Rambaldi ist der Familienname folgender Personen:
 Benvenuto Rambaldi da Imola, auch dei Rambaldi da Imola (fl. 14. Jh.), Dante-Kommentator an der Universität Bologna
 Carlo Rambaldi (1925–2012), italienischer Spezialist für Maskeneffekte beim Film
 Carlo Antonio Rambaldi (1680–1717), italienischer Maler
 Karl von Rambaldi (1842–1922), Geschichtsforscher und Schriftsteller
Luca Rambaldi (* 1994), italienischer Ruderer
 Vittorio Rambaldi, italienischer Regisseur und Drehbuchautor